Danielsson är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Danielsson 15 335
 Danielson 292
 Danielzon 11
Tillsammans blir detta 15 638 personer, vilket ger namnet plats nummer 39 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Daniels son.

Danielsson är även namnet på en svensk tillverkare av rullar för flugfiske.

Personer med efternamnet Danielsson eller med varianter av detta namn

A
 Adam Danielsson
 Agneta Danielson (född 1944), skådespelare och teaterregissör
 Alfred Danielsson-Bååk (1872–1967), arkitekt
 Alrik Danielson
 Alx Danielsson (född 1981), racerförare och racinginstruktör
 Anders Danielson (född 1957), nationalekonom
 Anders Danielsson (1784–1839), politiker, bonde
 Anders Danielson (1839–1897), politiker
 Anders Danielsson (dalmålare)
 Anders Danielsson (ämbetsman) (född 1953), generaldirektör
 Anders Gustaf Danielsson (1849–1926), missionär i Indien
 Anders Jakob Danielsson Cnattingius (1792–1864), präst, politiker och läroboksförfattare
 Andreas Danielsson (född 1973), tävlingscyklist
 Anna-Greta Danielson (1917–2010), skådespelare
 Anton Danielsson
 August Danielsson i Långnäs (1821–1901), lantbrukare och politiker
 August Danielsson i Mörlanda (1876–1955), lantbrukare och politiker, folkpartist
 Axel Danielson
 Axel Danielsson (1863–1899), politiker, journalist
 Axel Danielsson (redaktör)

B
 Barbro Danielson
 Bengt Danielsson (1921–1997), etnograf och författare
 Bertil Danielsson (1914–1982), naturfilmare 
 Bertil Danielsson (politiker) (född 1936), politiker
 Björn Danielsson (född 1977), ishockeyspelare

C
 Carl Danielsson
 Carl Alfred Danielsson-Bååk
 Carl August Danielsson (1838–1912), hemmansägare och politiker
 Carl Leonard Danielsson (1845–1917), bergsingenjör
 Christian Danielsson (född 1956), diplomat, civilekonom
 Clara Monti Danielsson

D
 Daniel Danielsson (1820–1887), hemmansägare och politiker

E
 Edvard Danielsson (1887–1948), skådespelare
 Elin Danielson-Gambogi (1861–1919), finlandssvensk konstnär
 Elma Danielsson (1865–1936), politiker
 Emma Danielsson (född 1980), moderedaktör
 Erik Danielsson (1776–1838), dalmålare
 Erik Georg Danielsson (1815–1881), industriman, kommunpolitiker
 Ernst Danielson (1866–1907), elektroingenjör

F
 Fredrik Danielsson (född 1974), entreprenör och investerare
 Frits Danielsson (1864–1948), rektor för Lundsbergs skola
 Frits Danielson (1864–1948), skolledare
 Fritz Danielsson (1893–1931), ingenjör, fotogrammetripionjär

G
 G.K. Danielsson (1902–1981), präst
 George E. Danielson
 Gertrud Danielsson (1896–1984), skådespelare
 Guðmundur Daníelsson (1910–1990), isländsk författare
 Gunnar Danielson (1901–1958), jurist, statsråd och landshövding
 Gunnar Danielson (generaldirektör) (1921–2011), jurist och generaldirektör  
 Gunnar Danielsson (född 1954), rockmusiker
 Gustaf Danielson (1855–1911), industriman
 Gustav Danielsson (född 1975), filmregissör och filmfotograf
 Göran Danielsson Hjertstedt (född 1957), artist och kompositör
 Gösta Danielson (arkitekt) (1923–1993)
 Gösta Danielson (friidrottare) (född 1889)

H
 Helgi Danielsson (född 1981), isländsk fotbollsspelare
 Henrik Danielsson (född 1982), skådespelare och musiker
 Hjalmar Danielsson (1881–1955), frikyrkoman

I
 Ifwares Anders Danielsson (1775–1835), dalmålare
 Inge  Danielsson (1941–2021), fotbollsspelare
 Ingvar Danielsson (kemist) (1922–2016)
 Ivan Danielsson (1880–1963), diplomat

J
 Jan Danielson (1938–2003), TV-programledare
 Jan Danielsson (1940–2009), jurist och generaldirektör
 Jan-Olof Danielsson (född 1958), skådespelare
 Jesper Danielsson (född 1963), produktionsassistent, regiassistent, ljudläggare
 Jimmy Danielsson (1980–2010), ishockeyspelare
 Johan Danielson (1831–1901), järnvägsbyggare
 Johan Danielsson (född 1982), riksdagsledamot och EU-parlamentariker
 Johan Danielsson (1863–1934), journalist och författare
 Johan Danielsson (politiker)
 Jonas Danielsson
 Jonny Danielsson (född 1964), långdistanslöpare

K
 Karl Danielsson (1922–2000), metallarbetare och kommunalpolitiker
 Kerstin Danielsson
 Kikki Danielsson ( född 1952), sångare
 Kymmer Olof Danielsson

L
 Lars Danielsson (född 1953), diplomat och ämbetsman
 Lars Danielsson (musiker) (född 1958), jazzbasist, kompositör och skivproducent
 Leif Danielsson
 Linda Danielsson

M
 Malin Danielsson
 Marcus Danielson
 Marcus Danielsson (född 1989), fotbollsspelare
 Maria Danielsson (född 1981), snowboardåkare
 Marie-Louise Danielsson-Tham (född 1947), veterinär och professor
 Mats Danielsson (etikettexpert) (född 1958), etikettexpert
 Mats Danielsson (militär) (född 1962), militär
 Matts Danielsson (1704–1743), upprorsledare
 Mia Danielsson
 Mikael Danielson (född 1974), fotbollsspelare
 Monica Danielson (född 1968), sångerska mezzosopran

N
 Nicklas Danielsson (född 1984), ishockeyspelare

O
 Olle Danielsson (friidrottare) (1912–1999), friidrottare
 Olle Danielsson (fackföreningsman) (1853–1910), ombudsman och ledamot av socialdemokratiska partistyrelsen
 Olof August Danielsson (1852–1933), lingvist och klassisk filolog
 Oscar Danielson (född 1971), musiker och författare
 Oscar Danielsson (1882–1952), stadsombudsman och politiker
 Otto Danielsson (1902–1985), ämbetsman

P
 Palle Danielsson (född 1946), kontrabasist
 Pehr Danielsson
 Peter Danielson, sångare och gitarrist
 Peter Danielsson (född 1974), politiker, kommunalordförande

R
 Ragnar Danielsson
 Richard Danielson-Kalmari (1853–1933), finländsk historiker och politiker
 Ronny Danielsson (född 1948), regissör

S
 Staffan Danielsson (född 1947), politiker
 Sten Danielsson, fotbollsspelare och bandyspelare
 Stig Danielsson (1920–2011), friidrottare
 Sven Danielson (1923–2018), arkitekt
 Sven Danielsson (född 1939), filosof
 Sven-Erik Danielsson (född 1960), längdskidåkare

T
 Tage Danielsson (1928–1985), författare, regissör, skådespelare, komiker
 Thomas Danielsson
 Tom Danielson (född 1978), amerikansk tävlingscyklist
 Tor Danielsson-Leufhaagen
 Torgny Danielsson (född 1952), politiker

U
 Ulf Danielsson (född 1964), teoretisk fysiker, vicerektor
 Ulla Danielsson (född 1943), producent, regissör, programledare och författare
 Ulla Danielsson (översättare) (född 1944), översättare
 Uno Danielson (1880–1974), jägmästare
 Uno Danielsson (född 1932), handbollsspelare

V
 Veronika Wand-Danielsson (född 1959), diplomat

Å
 Åke Danielsson (ishockeyspelare) (född 1950)

Källor

Externa länkar 
 http://www.danielsson-flyreels.se/

Svenska efternamn
Sonnamn